Фонуалеи () — вулканический остров в архипелаге Тонга (Королевство Тонга). Расположен в 50 км к северу от островов Вавау.

География 
Остров очень мал по площади (4,3 км²), его ширина составляет не более 2 км. В центре расположен одноименный действующий стратовулкан. Его кратер находится на высоте около 200 метров. Сильнейшее извержение вулкана было зарегистрировано в 1846 году. Последние извержения произошли в 1956 и 1957 годах.

История 
Остров был открыт 26 февраля 1781 года Доном Франциско Антонио Маурелье (), который назвал его островом Горечи (), так как на нём были видны следы извержения, отсутствовала растительность.

Литература 
 D. Gerstle; Gentle people, into the heart of Vavaʻu 1781—1973; Tofua press 1973
 Dirk HR Spennemann, The June 1846 Eruption of Fonualei Volcano, Tonga. An Historical Analysis. The Johnstone Centre. Report Nº 196.

Примечания

Ссылки

См. также 
 Список островов Тонга

Острова Австралии и Океании
Острова Вавау
Вулканы Тонга
Активные вулканы